
Geografie
Nana (Roemenië), een gemeente in Roemenië
Nána, Slowaakse gemeente in de regio Nitra

Mythologie
Nana (nimf), een nimf uit de Griekse mythologie, de moeder van Attis
Nanna (god), een god uit de Mesopotamische mythologie

Personen
Nana (apache), een krijger van de Apaches. 
Nana (Disney), de naam van de hond in Peter Pan.
Nana (rapper), Duitse rapper
Nana Mouskouri, Griekse zangeres
Nana Visitor, Amerikaans actrice
Nana Patekar, Indiase acteur

Cultuur
 Nana (roman), de roman van Émile Zola uit 1880
 Nana (manga), een populaire manga
 films:
 Nana (1926) van Jean Renoir met Catherine Hessling, gebaseerd op de roman
 Nana (1934) van Dorothy Arzner met Anna Sten, gebaseerd op de roman
 Nana (1955) van Christian Jaque met Martine Carol, gebaseerd op de roman
 Nana (1970) van Mac Ahlberg met Anna Gaël, gebaseerd op de roman
 Nana (1983) van Dan Wolman met Katya Berger, gebaseerd op de roman
 Nana (2005) van Taeko Asano en Kentaro Ohtani met Mika Nakashima en Aoi Miyazaki, gebaseerd op de manga
 Nana (kunstwerk), een expressief in felle kleuren beschilderd manshoog vrouwenbeeld, zoals die werden gecreëerd door de beeldhouwer Niki de Saint Phalle.